What's Up, People? («В чём дело, народ?») — является синглом японской ню-метал группы Maximum the Hormone, выпущенный 16 ноября 2005 года. Сингл был использован в качестве второй открывающей темы в аниме-сериале "Тетрадь смерти", благодаря чему группа стала очень популярна не только в Японии, но и по всему миру.

Список композиций

Примечания 

Синглы 2005 года